

Geografia
 Perković – nome croato di Percovich, insediamento della Croazia appartenente al comune di Sebenico

Persone
 Borimir Perković – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Jasmin Perković – cestista croato
 Marko Perković Thompson – cantante e compositore croato
 Sandra Perković – discobola, pesista e politica croata
 Toni Perković – cestista croato